Miejscowości:
 Channing (Teksas)
 Channing (Michigan)

Osoby:
 Channing Tatum – amerykański model i aktor
 Stockard Channing – amerykańska aktorka
 Chad Channing – amerykański muzyk i instrumentalista
 Carol Channing – amerykańska piosenkarka i aktorka
 Channing Frye – amerykański koszykarz